Maximiliano I do Sacro Império Romano-Germânico (1459-1519) — imperador em 1508
 Maximiliano II do Sacro Império Romano-Germânico (1527-1576) — imperador em 1564
 Maximiliano do México (1832-1867) — arquiduque da Áustria e imperador do México
 Maximiliano de Habsburgo (1583–1616) — arquiduque da Áustria (ramo da Estíria)
 Maximiliano I, Eleitor da Baviera — duque eleitor da Baviera
 Maximiliano I José da Baviera (1573-1651) — rei da Baviera
 Maximiliano II da Baviera (1811-1864) — rei da Baviera
 Maximiliano de Baden (1867-1929) — marquês de Baden
 Maximiliano de Beauharnais (1817-1852) — duque de Leuchtenberg

 Maximiano

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história